Borgmästare kan avse:

 Borgmästare, titel för ett offentligt ämbete på lokal nivå, med olika innebörd i olika länder och under olika tider
 Borgmästare, äldre folklig benämning för vittrut

Se även 
 Borgmästargatan, gata på Södermalm i Stockholm
 Borgmästargården, flera platser och byggnader
 Borgmästarhästen, ö i Finland
 Borgmästarkonventet, överenskommelse kring koldioxidutsläpp för städer i EU. 
 Borgmästarepartiet, gruppering i andra kammaren i Sveriges riksdag 1892-1894
 Borgmästarsten, flata större stenar i äldre gatubeläggning för fotgängare
 Borgmästarvillan, byggnad i centrala Södertälje